Емельяниха:

Россия

Населённые пункты 
 Емельяниха — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Емельяниха — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Емельяниха — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Емельяниха — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Емельяниха — деревня в Рамешковском районе Тверской области.

Река 
 Емельяниха — река в Пермском крае, впадает в Камское водохранилище.